Utica kan syfta på:

 Utica, Kansas – en ort i Ness County, Kansas, USA
 Utica, Michigan – en stad i Macomb County, Michigan, USA
 Utica, Nebraska – en ort i Seward County, Nebraska, USA
 Utica, New York – en stad i Oneida County, New York, USA
 Utica, Pennsylvania – en kommun i Venango County, Pennsylvania, USA
 Utica, Tunisien – en historiska stad i Tunisien
 Útica – en kommun i Colombia
 Utica (ort i Colombia) – en ort i kommunen